Pantheon Nazionale – presso la Chiesa di Santa Engrácia di Lisbona, in Portogallo
 Pantheon Nazionale – nella Città coloniale di Santo Domingo
 Pantheon Nazionale (in spagnolo: Panteón Nacional) – altare della Patria venezuelana, si trova nella parrocchia di Altagracia a Caracas

Pagine correlate 
Pantheon (disambigua)